Hierba del riñón est le nom commun qui peut faire référence à :
Hierba del riñón, Amelanchier ovalis, arbuste de la famille des Rosacées ;
Hierba del riñón, Sanguisorba minor, plante herbacée vivace de la famille des Rosacées.